Мьедес-де-Атьенса ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания.  Население — 85 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Pueblos de España
 Diputación de Guadalagara
 Web Guadalajara interactiva

Населённые пункты Гвадалахары
Муниципалитеты Гвадалахары